Жильбе́р () — французские фамилия и имя.

Имя 
 Жильбер — герцог Бургундии.
 Жильбер де Бурбон-Монпансье — французский дворянин, вице-король Неаполитанского королевства (1495—1496).
 Жильбер де Ланнуа — фламандский рыцарь, советник и камергер Жана Бесстрашного, дипломат, путешественник.

Фамилия 
 Жильбер, Габриель — французский поэт XVII века.
 Жильбер, Доротея (род. 1983) — французская балерина.
 Жильбер, Жан (1879—1942) — псевдоним немецкого композитора оперетт Макса Винтерфельда.
 Жильбер, Николя-Жозеф-Лоран (1751—1780) — французский поэт.
 Жильбер, Род (1941—2021) — канадский хоккеист.
 Жильбер, Филипп (род. 1982) — бельгийский велогонщик.
 Жильбер, Эдуард-Жан (1888—1954) — французский ботаник и миколог.
 Жильбер-Есперсен, Хольгер (1890—1975) — датский флейтист.
 Жильбер-Леконт, Роже (1907—1943) — французский поэт-авангардист и писатель.
 Жильбер — оперативный псевдоним советского разведчика Леопольда Треппера.

См. также 
 Гильберт
 Жибер